Austremoine est un nom propre qui peut se référer à :

 Austremoine de Clermont, ou Stremonius, le premier évêque de Clermont et l'évangélisateur de l'Auvergne au  ; c'est un saint chrétien fêté le 8 novembre.
 Saint-Austremoine, une commune française située dans le département de la Haute-Loire.
 Saint-Austremoine, un lieu-dit de la commune française de Salles-la-Source dans le département de l'Aveyron.

Églises dédiées à saint Austremoine
 Église Saint-Austremoine d'Issoire, classée par la liste de 1840, dans le Puy-de-Dôme ;
 Église Saint-Austremoine de Salles-la-Source, classée, en Aveyron
Église Saint-Austremoine de Pouébo en Nouvelle-Calédonie.

Références